

Оряхово () — місто в Врачанській області. Входить до складу общини Оряхово.
 Оряхово () — община в Врачанській області.
 Оряхово () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Любимець.